Limnellia är ett släkte av tvåvingar. Limnellia ingår i familjen vattenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vattenflugor
Limnellia